Teles steht für:

 TELES AG Informationstechnologien, ein Berliner Unternehmen, das Informationstechnologie entwickelt und vertreibt
 Teles (Familienname), portugiesischer Familienname
 Teles von Megara (3. Jh. v. Chr.), antiker griechischer Philosoph

Teles oder Teleš ist der Familienname von:

 Fernão Teles de Menezes († 1605), portugiesischer Adliger, Militär und hoher Verwaltungsbeamter
 Márcio Teles (* 1994), brasilianischer Leichtathlet
 Vitali Teleš (* 1983), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Teles Pires
 Telles